Duminicel ist der Familienname folgender Personen: 

 Adrian Duminicel (* 1980), rumänischer Bobfahrer
 Ion Duminicel (* 1954), rumänischer Bobfahrer